Ringstraße 21 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Ringstraße 21 in Alt Meteln, siehe Liste der Baudenkmale in Alt Meteln
 Ringstraße 21 (Bad Salzuflen)
 Ringstraße 21 in Bell (Hunsrück), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bell (Hunsrück)
 Ringstraße 21 in Geilenkirchen, siehe Liste der Baudenkmäler in Geilenkirchen
 Ringstraße 21 in Gispersleben, siehe Liste der Kulturdenkmale in Gispersleben
 Ringstraße 21 in Groß Mohrdorf, siehe Liste der Baudenkmale in Groß Mohrdorf #Groß Mohrdorf
 Ringstraße 21 in Kaltenholzhausen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kaltenholzhausen
 Ringstraße 21 in Schweix, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Schweix
 Ringstraße 21 (Siegburg)
 Ringstraße 21 in Üchtelhausen, siehe Liste der Baudenkmäler in Üchtelhausen #Ebertshausen
 Ringstraße 21 in Zerbst/Anhalt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Zerbst/Anhalt #Luso
 Westliche Ringstraße 21 in Frankenthal (Pfalz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankenthal (Pfalz)